Stati Uniti d'America
 Worden – villaggio della Contea di Madison, Illinois
 Worden – census-designated place della Contea di Yellowstone, Montana
 Worden – città della Contea di Clark, Wisconsin